Repartim est une entreprise française de services de dépannage d’urgence à domicile et de travaux de rénovation. Elle a été créée en 1967 sous le nom STP Dépannage, puis rebaptisée Maisoning en 2001, Carglass Maison en 2019 et enfin Repartim en 2021.

Société par actions simplifiée enregistrée au registre du commerce en France, sous le numéro de SIREN 519 531 834, son siège social est installé à Saint-Pierre-des-Corps.

Elle appartient à la holding industrielle allemande Mutares, en joint-venture avec HomeServe France.

Domaines d'intervention 
Repartim possède une vingtaine d'agences dans les grandes villes françaises, totalisant environ 400 salariés. À ce réseau s'ajoutent environ 500 entreprises partenaires sous-traitantes.
Elle intervient uniquement sur le territoire français métropolitain.

Les domaines d'intervention de Repartim sont :
 la plomberie
 la recherche de fuite
 la serrurerie
 la menuiserie
 la vitrerie
 l'électricité
 les travaux de rénovation : revêtements, sols, murs et plafonds (peinture, carrelage, etc.).

Historique 
À la suite , Roger Mahoudeau crée en 1967 STP Dépannage. 

Roger Mahoudeau cède STP à la Lyonnaise des eaux (groupe Suez) en 2001. La société est alors rebaptisée Maisoning. 

Après un redressement judiciaire, la situation se stabilise après l'arrivée d'un nouvel actionnaire, le groupe Prunay en 2010.

En 2017 entre au capital le groupe Carglass par souci de diversification dans un contexte de baisse de l'activité pare-brise.

Enfin, en 2021, la société est cédée à la holding industrielle allemande Mutares, en joint-venture avec Homeserve France.

Notes et références

Liens externes 
 Site internet de Repartim

Entreprise ayant son siège en France